Piekarska est un nom propre polonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Izabela Piekarska (1985-), joueuse polonaise de basket-ball.
 Magdalena Piekarska (1986-), escrimeuse polonaise.

Toponyme 

 Huta Piekarska, village polonais de la gmina de Mszczonów dans la powiat de Żyrardów de la voïvodie de Mazovie ;
 Wola Piekarska localité polonaise de la gmina mixte de Dobra, dans le powiat de Turek en voïvodie de Grande-Pologne.

Odonyme 
 Ulica Piekarska, rue de Varsovie en Pologne située dans l'arrondissement de Śródmieście.

Toponymie polonaise
Patronyme polonais